Nikolaï Ivanovitch Khabibouline (en , en anglais  et en  ; né le  à Sverdlovsk, URSS, aujourd'hui Iekaterinbourg, Russie) est un joueur de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but. Il est surnommé « The Bulin Wall ».

Carrière 
Repêché à la  () en 1992 par les Jets de Winnipeg, il joue depuis la saison 1994-1995 dans la Ligue nationale de hockey. Au cours de sa carrière, il participe à quatre Matchs des étoiles de la LNH. Il est le premier gardien de but russe à remporter la Coupe Stanley. Il remporte cette dernière avec l'équipe 2003-2004 du Lightning de Tampa Bay. Il gagne également deux médailles aux Jeux olympiques d'hiver, une en bronze, avec l'équipe de Russie en 2002, et une en or, en 1992, avec l'équipe de la CEI.

Après avoir successivement joué dans la LNH pour les Jets de Winnipeg, les Coyotes de Phoenix, le Lightning de Tampa Bay et les Blackhawks de Chicago, il signe le  un contrat de quatre ans avec les Oilers d'Edmonton de 15 millions de dollars.

Sans contrat à la fin de la saison 2012-2013, il signe le  un contrat d'un an d'une valeur de 2 millions de dollars avec les Blackhawks de Chicago.

Vie privée 
Le , il est reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies en Arizona et risque de purger une peine de prison de 30 jours et une amende, avant de porter la décision en appel. Sa fille est mariée avec le joueur de hockey professionnel, Robert Nilsson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| CSKA Moscou|| CIS|| 2|| -|| -|| -|| 34|| 2|| 3,53|| -|| 0|| || || || || || || || || ||
|-
| 1992-1993|| CSKA Moscou|| LIH|| 13|| -|| -|| -|| 491|| 27|| 3,30|| -|| -|| || || || || || || || || ||
|-
| 1993-1994|| CSKA Moscou|| LIH|| 46|| -|| -|| -|| || 116|| 2,65|| -|| 3|| || 3|| -|| -|| 193|| 11|| 3,41|| -|| -||
|-
| 1993-1994|| Russian Penguins|| LIH|| 12|| 2|| 7|| 2 || 639|| 47|| 4,41|| -|| 0|| || || || || || || || || ||
|-
| 1994-1995|| Falcons de Springfield|| LAH|| 23|| 9|| 9|| 3|| || 80|| 3,87|| 87,4|| 0|| || || || || || || || || ||
|-
| 1994-1995|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 26|| 8|| 9|| 4 || || 76|| 3,40|| 89,5|| 0|| || || || || || || || || ||
|-
| 1995-1996|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 53|| 26|| 20|| 3 || || 152|| 3,13|| 90,8|| 2|| || 6|| 2|| 4|| 359|| 19|| 3,17|| 91,1|| 0||
|-
| 1996-1997|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 72|| 30|| 33|| 6| || || 193|| 2,83|| 90,8|| 7|| || 7|| 3|| 4|| 426|| 15|| 2,11|| 93,2|| 1||
|-
| 1997-1998|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 70|| 30|| 28|| 10 || || 184|| 2,74|| 90,0|| 4|| || 4|| 2|| 1|| 185|| 13|| 4,21|| 87,7|| 0||
|-
| 1998-1999|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 63|| 32|| 23|| 7 || || 130|| 2,13|| 92,3|| 8|| || 7|| 3|| 4|| 449|| 18|| 2,40|| 92,4|| 0||
|-
| 1999-2000|| Ice Dogs de Long Beach|| LIH|| 33|| 21|| 11|| 1 || || 59|| 1,83|| 93,0|| 5|| || 5|| 2|| 3|| 321|| 15|| 2,80|| 90,5|| 0||
|-
| 2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 2|| 1|| 1|| 0 || 123|| 6|| 2,93|| 91,3|| 0|| || || || || || || || || ||
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 70|| 24|| 32|| 10 || || 153|| 2,36|| 92,0|| 7|| || || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 65|| 30|| 22|| 11 || || 156|| 2,47|| 91,1|| 4|| || 10|| 5|| 5|| 644|| 26|| 2,42|| 91,3|| 0||
|-
| 2003-2004|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 55|| 28|| 19|| 7 || || 127|| 2,33|| 91,0|| 3|| || 23|| 16|| 7|| || 40|| 1,71|| 93,3|| 5||
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 24|| 16|| 5|| 3 || || 40|| 1,65|| -|| 5|| || 2|| 0|| 2|| 118|| 6|| 3,05|| -|| 0||
|-
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 50|| 17|| 26|| 6|| || 157|| 3,35|| 88,6|| 0|| || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 60|| 25|| 26|| 5|| || 163|| 2,86|| 90,2|| 1|| || || || || || || || || ||
|-
|2007-2008||Blackhawks de Chicago ||LNH ||50|| 23 ||20 ||6 ||  ||127||2,63|| 90,9|| 2 || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 42|| 25|| 8|| 7|| || 96|| 2,33|| 91,9|| 3|| || 15|| 8|| 6|| 881|| 43|| 2,93|| 89,8|| 0||
|-
|2009-2010|| Oilers d'Edmonton||LNH ||18|| 7 ||9 ||2 || ||55||3,03|| 90,9|| 0 || || || || || || || || || ||
|-
|2010-2011|| Oilers d'Edmonton||LNH || 47|| 10|| 32|| 4|| || 153|| 3,40|| 89,0||  2|| || || || || || || || || ||
|-
|2011-2012|| Oilers d'Edmonton||LNH || 40|| 12|| 20|| 7|| || 100|| 2,65|| 91,0||  2|| || || || || || || || || ||
|-
|2012-2013|| Oilers d'Edmonton||LNH || 12|| 4|| 6|| 1|| 684|| 29|| 2,54|| 92,3|| 1|| || || || || || || || || ||
|-
|2013-2014|| Blackhawks de Chicago||LNH || 4 || 1 || 0 || 1 || 168 || 14 || 5,00 || 81,1 || 0 || 0 || || || || || || || || ||

|799||333||334||97||||||2,72||90,7||46|| 134||72||39||31||||174||2,4||91,7||6||8

Notes et références 

Naissance à Sverdlovsk
Naissance en janvier 1973
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Russian Penguins
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Gagnant du trophée James-Gatschene
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Médaillé de bronze olympique russe
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002